Beutling bezeichnet:

 den Berg Beutling im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Beutling ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Beutling (* 1971), deutscher Rechtsanwalt
 Dorothea Beutling, deutsche Veterinärmedizinerin, Vorsitzende des Deutschen Hochschullehrerinnenbundes
 Theodor Beutling (1898 bis vermutlich 1942), KPD-Reichstagsabgeordneter